Henry Taylor (1800–1885) – angielski poeta i dramaturg
 Henry Taylor (1885–1951) – pływak, medalista olimpijski
 Henry Taylor (1932–2013) – kierowca wyścigowy